Ву́лиця Оборо́нна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Оборонна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Оборонна — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Оборонна — вулиця в місті Черкаси.

Вулиці